Brasil Women’s Sevens 2014 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Women’s Sevens World Series turnieju Brasil Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 21–22 lutego 2014 roku na Arena Barueri w São Paulo będąc trzecim turniejem sezonu 2013/2014.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Arena Barueri zawody były trzecim z sześciu turniejów sezonu 2013/2014 IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – ośmiu stałych uczestników cyklu oraz cztery zespoły, które zostały zaproszone na podstawie wyników osiągniętych w regionalnych turniejach. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB 18 lutego 2014 roku. Charakterystyki i składy zespołów.

Niepokonane po pierwszym dniu były jedynie zespoły Australii i Nowej Zelandii, które następnie spotkały się w finale. W nim lepsze okazały się Australijki, a reprezentująca ten kraj Emilee Cherry została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Zwyciężyła ona również w klasyfikacji na najlepiej punktującą, zaś najwięcej przyłożeń zdobyła Kanadyjka Bianca Farella.

Podobnie jak pozostałe zawody cyklu turniej był transmitowany w Internecie.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IRB 

T3
Brasil Women’s Sevens
2014 w Brazylii